Impakt („dopad“, z latiny) může mít více významů:

 impakt astronomického tělesa – dopad astronomického tělesa na povrch jiného tělesa
 impaktní kráter – kráter vzniklý impaktem astronomického tělesa, dopadem meteoritu
 impaktní zima – klimatická změna v důsledku astronomického impaktu
 teorie velkého impaktu – teorie vysvětlující vznik Měsíce
 impakt faktor – impaktní faktor, ukazatel citovanosti vědeckých časopisů